Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою але вирішила того разу не брати участі.
Кая Канепі виграла титул, у фіналі перемігши Пен Шуай з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші двоє номерів посіву виходять без боротьби у друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Коко Вандевей

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Brussels Open, одиночний розряд
2013, одиночний розряд